Джимми Шергил (, , род. 3 декабря 1970) — индийский .

Биография 
Шергил родился в семье сикхов в городе Патиала штата Пенджаб Индии. Учился в Набхе, общественной школе Пенджаба, и окончил Government Bikram College of Commerce в Патиале.

Карьера 
Свою актёрскую карьеру начал с фильма «Поджигатели», картине, основанной на сюжете о терроризме в Северной Индии. Фильм был принят кинокритиками и собрал достаточную выручку в прокате. С тех пор Джимми Шергил снялся во многих фильмах, но только несколько из них имели успех, среди них картина «Меня зовут Кхан», где он снялся вместе с Шахрух Ханом и Каджол. Джимми Шергил сыграл роль младшего брата героя Шахруха.

Шергил исполнял разные роли в различных фильмах, подобных «Братан Мунна: Продавец счастья», «Братан Мунна 2», Delhii Heights и A Wednesday!. Его актёрская игра была принята критиками с момента его начала в Болливуде, а работа над ролью в картине «Влюблённые» получила высокую оценку. После него он взялся за работу в картине «Свадьба моей любимой» и снялся во множестве других фильмов.

Одной из его лучших работ также стала роль в фильме «Сила духа», где он сыграл студента колледжа в печально известном студенческой политикой университете Аллахабада.

Личная жизнь 
Шергил женат на Прянке Пури из Дели, и у них есть сын Вир.

Фильмография

Примечания